Krakovany bezeichnet

Krakovany, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien; siehe Krakovany (Tschechien)
Krakovany, Gemeinde im Okres Piešťany, Slowakei; siehe Krakovany (Slowakei)